Скугарев — русская фамилия. Известные носители:

 Скугарев, Александр Петрович (род. 1975) — российский хоккеист.
 Скугарев, Вадим Константинович (1928—1987) — украинский советский архитектор.
 Скугарев, Иван Михайлович (1895—1964) — советский военачальник, генерал-майор.

 Скугарева, Марина Вадимовна (род. 1962) — украинская художница, одна из представителей «новой украинской волны».